Coover ist der Familienname folgender Personen:

 Colleen Coover (* 1969), US-amerikanische Comiczeichnerin und Illustratorin
 John Edgar Coover (1872–1938), US-amerikanischer Psychologe, Pionier der Parapsychologie
 Harry Coover (1917–2011), US-amerikanischer Erfinder
 Robert Coover (* 1932), US-amerikanischer Schriftsteller